Baroja puede hacer referencia a:
  Serafín Baroja (1840-1912), ingeniero español, padre de Pío, Ricardo y Carmen Baroja.
 Pío Baroja (1872-1956), novelista español, hijo de Serafín.
 Ricardo Baroja (1871-1953), pintor y grabador español, hermano de Pío Baroja.
 Carmen Baroja (1883-1950), escritora y etnóloga española, hermana de Pío Baroja.
 Baroja, concejo de la provincia de Álava (España)
 Baroja, localidad de la provincia de Álava (España).